Subagja ist der Familienname folgender Personen:

 Ricky Subagja (* 1971), indonesischer Badmintonspieler
 Riyanto Subagja (* 1993), indonesischer Badmintonspieler